Лярусс:
 Ларусс, Пьер — выдающийся лексикограф и выпущенные его издательством справочные издания, в том числе:
 Большая энциклопедия Лярусса
 Малый Лярусс
 Лярусс, Жерар — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»
 Лярусс — автоспортивная команда